„Klosneuvirus“ (KNV, auch KloV – nicht zu verwechseln mit der Gattung Klosterneuburgvirus aus der Familie Salasmaviridae der Caudoviricetes) ist ein Riesenvirus aus der Familie der Mimiviridae im Phylum Nucleocytoviricota (veraltet ). Es wurde im Metagenom einer Kläranlage in der österreichischen Stadt Klosterneuburg nahe Wien entdeckt. Mit 1,57 Millionen Basenpaaren besitzt es ein ungewöhnlich großes Genom. Wie aus Zellen aufgebaute Organismen besitzt es Aminoacyl-tRNA-Synthetasen für alle 20 Aminosäuren.

Die Entdeckung vom „Klosneuvirus“ widerlegt die Hypothese eines vierten Reichs der Biologie (bzw. Domäne). Demnach gebe es neben den Bakterien, Archaeen und Eukaryoten einst eine vierte, inzwischen verschwundene Gruppe. Deren Nachfahren seien die heutigen Riesenviren. Aus der Analyse des Genoms von KNV ergab sich stattdessen, dass Riesenviren sich aus kleineren Viren unter Aneignung von eukaryotischem Genmaterial entwickelten.

Das  hat nach offizieller Bestätigung der höheren taxonomischen Ränge für Viren (mit dem obersten Rang Realm anstelle von Domäne) auch eine Heimat für die NCLDV geschaffen, und sie mit der  #35 im März 2020 dem Realm Varidnaviria zugewiesen.

Genom 
Die Typusspezies Klosneuvirus KNV1 hat eine Genomlänge von 1.573.084 bp und kodiert nach Vorhersage 1545 Proteine; der GC-Gehalt liegt bei 29 %.

Systematik 

Das „Klosneuvirus“ bildet zusammen mit den drei weiteren ebenfalls in Klosterneuburg entdeckten Kandidaten
 „Indivirus“, „Catovirus“, „Hokovirus“ „Barrevirus“, „Dasosvirus“, „Edafosvirus“, „Gaeavirus“, „Harvfovirus“, „Homavirus“, „Hyperionvirus“ und „Terrestrivirus“ (alle bisher – Stand April 2019 – nur aus Metagenomanalysen), sowie
 „Bodo-saltans-Virus“, Fadolivirus und Yasminevirus (aus Isolaten unter Zuhilfenahme von Wirtszellkulturen) und
 LCMiAC01 und LCMiAC02, zwei Contigs aus einer Metagenomanalyse von Proben des Schwarzen Rauchers Lokis Schloss, 
nach Sichtweise der meisten Autoren eine vorläufig „Klosneuvirinae“ genannte Unterfamilie in der Familie der Mimiviridae.
Während die Zugehörigkeit dieser ganzen Gruppe der Klosneuviren zur Familie der Mimiviridae unbestritten ist, wird die genaue Topologie der Verwandtschaftsbeziehungen und Nomenklatur innerhalb dieser Familie, und zu möglichen Erweiterungen (d. h. innerhalb der vom ICTV im März 2020 geschaffenen Ordnung Imitervirales) derzeit (April 2020) noch stark diskutiert:

Deeg et al. (2018) verstehen die Klosneuviren als Subtaxon einer erweiterten Unterfamilie „Megavirinae“, die alle herkömmlichen Mimiviridae umfasst, und zu der die ehemals zu den Phycodnaviridae gestellten Kandidaten (mit der „OLPG“, „Organic Lake Phycodnavirus Group“ genannten Gruppe) als Unterfamilie „Mesomimivirinae“ ein Schwestertaxon innerhalb einer umfangreichen Familie Mimiviridae bilden.

Wegen der hohen Diversifikation der Riesenviren bevorzugen dagegen Koonin et al. (April 2014) höhere Ränge. Mit Mimiviridae werden weiter nur die klassischen Vertreter bezeichnet, inklusive der Klosneuviren und Cafeteriaviren, dazugesellen sich die ehemaligen Phycodnaviridae als Schwesterfamilie „Mesomimiviridae“. Mit dieser Erweiterung zusammen bilden die Mimiviridae die vorgeschlagene Ordnung Imitervirales

Während dies nur unterschiedliche Bezeichnungen sind und keine Änderung an der Topologie des phylogenetischen Baumes bedeuten, sehen manche Autoren (wie das CNRS) jedoch eine enge Verwandtschaft der Klosneuviren mit den Cafeteriaviren und „Namo-Virus“ und schlagen daher eine gemeinsame Unterfamilie „Aquavirinae“ vor.

Während das National Center for Biotechnology Information (NCBI) das Bodo-saltans-Virus (BsV) als Schwesterspezies von Klosneuvirus KNV1 in der Gattung Klosneuvirus sieht,
schlagen Disa Bäckström et al. (2019), Fig. 3, eine Systematik der Klosneuviren mit dem Catovirus als nächsten Verwandten von BsV unter den vier ursprünglichen Klosneuviren (von Schulz et al. 2017) vor (Fig. 3).
Dies in Übereinstimmung mit Schulz et al. (2018), die noch weitere Kandidaten aus ihren Metagenomanalysen von Bodenproben hinzufügen:

Ins obige Kladogramm wurden die beiden Funde von Lokis Schloss nach Bäckström et al. (2019) eingepflegt, da das dort in Fig. 3 angegebene Kladogramm im Realm der Klosneuviren kompatibel ist (insbesondene was die basale Stellung von „Hokovirus“ anbelangt).

Clara Rolland et al. (2019) haben ein etwas abweichendes Kladogramm vorgeschlagen:

Anmerkung: Beide Kladogramme sind so wiedergegeben, dass die Verschiebungen in der Topologie leicht erkennbar sind.

Das ICTV hatte in der MSL#35 im März 2020 noch keine Klosneuviren aufgenommen.

Weblinks 
 
 Fund im Abwasser – Forscher entdecken vier neue Riesenviren. Spiegel Online, 7. April 2017
 Sara Reardon: Giant virus discovery sparks debate over tree of life. In: Nature, 6. April 2017; doi:10.1038/nature.2017.21798 (Illustration)
 Klosneuviruses: New Group of Giant Viruses Discovered. sci-news, 11. April 2020 (TEM-Aufnahme)
 Jeffrey Marlow: Giant Virus Found in Sewage Blurs the Line Between Life and Non-Life. Discover, 20. April 2017 (Illustration: 3D-Virion im Querschnitt)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Klosterneuburg
Virusgattung
Unbestätigtes Virustaxon
Mimiviridae